Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, cz. Polsko-české dny křesťanské kultury – coroczny, międzynarodowy cykl imprez społeczno-kulturalnych, które odbywają się na pograniczu polsko-czeskim.

Historia 
Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej po raz pierwszy odbyły się w 1990 r. na terenie ziemi kłodzkiej. Stopniowo rozszerzają zasięg swojego działania. Obecnie obejmuje on obszar od Złotego Stoku po Krzeszów, wzdłuż 300-kilometrowego odcinka granicy polsko-czeskiej po obu jej stronach. Główne centrum i siedziba komitetu organizacyjnego mieszczą się od 1993 r. w Nowej Rudzie.

Cel działania 
Celem Dni jest promocja naturalnej współpracy przygranicznej oraz działalności na rzecz zbliżenia i porozumienia się Polaków i Czechów.

Organizatorzy 
Głównym organizatorem PCzDKCh jest Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. Wydarzenia współorganizują m.in. Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Stowarzyszenie Sdružení Neratov w Bartošovicach ( w Górach Orlickich jest częścią Bartošovic).

Poszczególne działania inicjują i realizują także parafie Kościoła rzymskokatolickiego oraz urzędy poszczególnych miast.

Przypisy 

Festiwale w Polsce